Новый Буг:

 Новый Буг — город районного значения в Николаевской области Украины.
 Новый Буг — железнодорожная станция, расположенная в селе Жовтневое Новобугского района Николаевской области